Saint-Marcel steht für folgende geografische Objekte:
 Saint-Marcel (Métro Paris), Station der Metro Paris
 Saint-Marcel (Aostatal), Italien

Orte in Frankreich:
 Saint-Marcel (Ain)
 Saint-Marcel (Ardennes)
 Saint-Marcel (Eure)
 Saint-Marcel (Indre)
 Saint-Marcel (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Marcel (Morbihan)
 Saint-Marcel (Haute-Saône)
 Saint-Marcel (Saône-et-Loire)
 Saint-Marcel (Savoie)
 Saint-Marcel-Bel-Accueil
 Saint-Marcel-Campes
 Saint-Marcel-d’Ardèche
 Saint-Marcel-de-Careiret
 Saint-Marcel-de-Félines
 Saint-Marcel-du-Périgord
 Saint-Marcel-d’Urfé
 Saint-Marcel-en-Marcillat
 Saint-Marcel-en-Murat
 Saint-Marcel-l’Éclairé
 Saint-Marcel-lès-Annonay
 Saint-Marcel-lès-Sauzet
 Saint-Marcel-lès-Valence
 Saint-Marcel-Paulel
 Saint-Marcel-sur-Aude
 Saint-Marcel, Ortsteil der Gemeinde Marigny-Saint-Marcel
 Espaly-Saint-Marcel
 Faubourg Saint-Marcel, Pariser Stadtteil

Orte in Kanada:
 Saint-Marcel (Québec)
 Saint-Marcel-de-Richelieu

Siehe auch:
 St-Marcel